Georgijewski bezeichnet

  eine Siedlung in Russland, siehe Georgijewski (Chomutowka)
 einen russischen Fußballspieler, siehe Swjatoslaw Igorewitsch Georgijewski